Ciència
 Gy, abreviació del gray, unitat que mesura la dosi absorbida de radiació
 GY, abreviació de l'any còsmic, unitat que mesura el temps que triga el sistema solar a orbitar al voltant del centre de la Via Làctia
 Toponímia
 França
 Cantó de Gy, cantó del departament de l'Alt Saona
 Entitats de població
Gy, municipi de l'Alt Saona
Saint-Éloy-de-Gy, municipi de Cher
Gy-en-Sologne, municipi de Loir i Cher
Bucey-lès-Gy, municipi de l'Alt Saona
Gy-l'Évêque, municipi del Yonne
Gy-les-Nonains, municipi del Loiret
 Internet
.gy, domini d'Internet de primer nivell de la Guyana